Sijawusch, auch Siyawasch, Sijāwosch und andere Varianten, ist ein persischer Name und bezeichnet:

 eine Person der iranischen Mythologie: siehe Siyawasch
 den Titel einer Publikation von Alois Essigmann
 eine Person einer Hirtenlegende des Hindukusch, nacherzählt von Werner Heiduczek
 Siavash Kasraie (1927–1996), ein iranischer Dichter

Siehe auch:
  den Film Skasanie o Sijawusche von Ato Muchamedschanow